Élisabeth de France peut désigner :
 Élisabeth de France (1545-1568), aînée des filles d'Henri II de France, épouse de Philippe II d'Espagne.
 Marie-Élisabeth de France (1572-1578), fille unique de Charles IX de France et d'Élisabeth d'Autriche.
 Élisabeth de France (1602-1644), aînée des filles d'Henri IV de France, épouse de Philippe IV d'Espagne.
 Louise-Élisabeth de France (1727-1759), fille aînée de Louis XV de France.
 Élisabeth de France (1764-1794), sœur de Louis XVI, dernier enfant du dauphin Louis de France (1729-1765), Servante de Dieu.

Homonymie capétienne